Ганземан () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители: